Spielwerk ist die Bezeichnung für:

 Spieldose
 Flügel (Tasteninstrument)#Spielwerk